Pulkovo kan avse:
Pulkovo-observatoriet – astronomiskt observatorium
Pulkovo, Sankt Petersburg – ett område i Sankt Petersburg, ursprungligen en by (även kallad Pulkova) vid vilken observatoriet inrättades
Pulkovo Aviation Enterprise – ett ryskt flygbolag med säte i Sankt Petersburg
Pulkovos internationella flygplats – en internationell flygplats i Sankt Petersburg

Se även 
Putkovo